Уильям Конгрив — английские имя и фамилия.
 Уильям Конгрив (1670—1729) — английский драматург и поэт эпохи классицизма.
 Сэр Уильям Конгрив, 1-й баронет (ум. 1814) — генерал-лейтенант, инспектор Королевской лаборатории при Королевском Арсенале в Вулвиче, отец английского изобретателя.
 Сэр Уильям Конгрив, 2-й баронет (1772—1828) — английский изобретатель, один из пионеров в области ракетного оружия.
 Уильям «Билли» Конгрив (1891—1916) — майор Ружейной бригады (Принца-консорта), Британской армии времён Первой мировой войны, награждён Крестом Виктории.